Il singolare del torneo di tennis Virginia Slims of Albuquerque 1990, facente parte del WTA Tour 1990, ha avuto come vincitrice Jana Novotná che ha battuto in finale Laura Gildemeister 6–4, 6–4.

Teste di serie 

 Jana Novotná (campionessa)
 Laura Gildemeister (finale)
 Anne Smith (semifinali)
 Dianne van Rensburg (quarti di finale)

 Brenda Schultz (primo turno)
 Susan Sloane (semifinali)
 Amanda Coetzer (quarti di finale)
 Anne Minter (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Virginia Slims of Albuquerque 1990